Tool ( „Werkzeug“) steht für:
 Tool (Band), US-amerikanische Progressive-Metal-Band
 Tool (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Tool, im Allgemeinen ein Werkzeug; speziell in der Informationstechnik (IT) ein Dienstprogramm, um systemnahe Aufgaben zu bearbeiten, z. B. ein Programmierwerkzeug, ein „PC-Werkzeug“ (PC-Tool)

Siehe auch:
 Toole
 Toolkit
 Dool